Escalofrío puede referirse a:
Escalofrío (película de 1978), un largometraje de terror español de 1978.
Escalofrío (película de 2001), una película de terror estadounidense del 2001.
Escalofrío 2, una película de terror noruega del 2008.
Goosebumps (serie de televisión), titulada Escalofríos en Latinoamérica, una serie de televisión canadiense.